Aimar Bretos (San Sebastián, Guipúzcoa, 25 de noviembre de 1986) es un periodista español, director del programa de radio Hora 25 de la Cadena SER desde 2021.

Biografía 
Nacido en San Sebastián y estudiante de Periodismo por la Universidad de Navarra, a los 15 años empezó a colaborar con la Otxoki Irratia (Radio Otxoki) de San Sebastián. Durante sus estudios universitarios realizó prácticas en la COPE de Navarra.

Entró a trabajar en la Cadena SER en 2008 en el equipo de informativos de fin de semana, dirigido por Jesús Cintora. Posteriormente pasó a Hoy por hoy, dirigido por Carles Francino. Tras la salida en la dirección de Francino en 2012, el programa pasó a estar dirigido por Pepa Bueno y Gemma Nierga. Bretos siguió trabajando en este programa como redactor y a partir de 2013 pasó a ser el sustituto de Pepa Bueno en sus ausencias hasta 2019.

En 2018 fue presentador de un programa de televisión en DMAX.

Desde 2019 hasta julio de 2021  fue subdirector de Hora 25, cubriendo a Pepa Bueno  en sus ausencias.

El 27 julio de 2021, al ser Pepa Bueno nombrada directora de El País, deja su cargo de directora de Hora 25 y Bretos fue nombrado en su lugar.

Enlaces externos

Referencias 

Periodistas de España del siglo XXI
Locutores de radio
Locutores de radio de España